Memorial Van Damme 2016 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 9 września w stolicy Belgii – Brukseli. Zawody były ostatnią odsłoną prestiżowej Diamentowej Ligi w sezonie 2016.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Rekordy 
Podczas mityngu ustanowiono: 1 rekord kontynentu oraz 2 rekordy krajowe.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2016 w lekkoatletyce
2016 w Belgii
Memorial Van Damme